Jo Vonlanthen – pilota automobilistico svizzero
 Johan Vonlanthen – calciatore colombiano naturalizzato svizzero
 Roger Vonlanthen – calciatore e allenatore di calcio svizzero